

Cinema 
 Friendship – film del 1929 diretto da Eugene Walter
 Friendship! – film del 2010 diretto da Markus Goller

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Friendship – città della Contea di Hot Spring, Arkansas
Friendship – città della Contea di Knox, Maine
Friendship – township della Contea di Emmet, Michigan
Friendship – città della Contea di Allegany, New York
Friendship – città  della Contea di Jackson, Oklahoma
Friendship – città della Contea di Crockett, Tennessee
Friendship – villaggio della Contea di Adams, Wisconsin
Friendship – città della Contea di Fond du Lac, Wisconsin

Musica 
 Friendship – gruppo musicale fondato da Abraham Laboriel
 Friendship – album di Marcello Rosa del 1974
 Friendship – album di Lee Ritenour del 1978
 Friendship – album degli Ash Ra Tempel del 2000
 Friendship – traccia dell'album Tenacious D dei Tenacious D del 2001

Altro 
Friendship – nave della Prima Flotta
Fokker F27 Friendship – aereo della Fokker

Altri progetti